Locke House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Locke House (Kalifornien), ID-Nr. 89000258
 Locke House (Tennessee), ID-Nr. 82004002